|}

Die Linie M2 ist eine U-Bahn-Linie der Kopenhagener Metro. Sie ist auf dem Netzplan gelb dargestellt.

Streckenverlauf 

Die Linie hat eine Länge von 14,2 Kilometern, wovon knapp acht Kilometer unterirdisch verlaufen. Von den 16 Stationen befinden sich acht im Untergrund. Die Reisezeit für die komplette Linie beträgt rund 24 Minuten.

Ihr Startpunkt liegt an der Station Vanløse im westlich gelegenen gleichnamigen Stadtteil Vanløse. Von dort aus verläuft sie durch das Stadtzentrum Kopenhagens bis zu ihrem im Südosten liegenden Endpunkt Lufthavnen in der Gemeinde Tårnby. Von Vanløse bis zur Station Christianshavn wird die Strecke von der Linie M1 mitbenutzt, danach verläuft die M1 weiter in Richtung Süden.

Geschichte 

Die Linie M2 wurde am 19. Oktober 2002 auf dem Abschnitt Nørreport–Lergravsparken eröffnet. Am 29. Mai 2003 erfolgte die Verlängerung bis zur Station Frederiksberg, kurz danach wurde am 12. Oktober 2003 die Verlängerung bis zu ihrem heutigen Startpunkt in Vanløse eingeweiht. Die letzte Verlängerung wurde am 28. September 2007 eingeweiht, als die ersten Züge bis zu ihrer neuen Endstation Lufthavnen am Kopenhagener Flughafen fahren konnten.

Takt 

Die Taktfrequenz beträgt in der Regel 4–6 Minuten. Auf dem Abschnitt zwischen Vanløse–Christianshavn fahren die Züge in den Hauptzeiten im Zwei-Minuten-Takt.

Weblinks 

 Webseite von Metroselskabet I/S (dän.)

Metro Kopenhagen
Kopenhagen